Гурьевское водохранилище — расположено на территории Гурьевского района Кемеровской области на реке Малый Бачат, южнее города Гурьевск. Создано в начале XIX века как пруд для нужд Гурьевского металлургического завода. Высота над уровнем моря — 236 м.

Удерживается земляной плотиной 325 м длины и 6 м ширины.

Принимает три реки: Милкова, Талмовая, Малый Бачат, вытекает последний. Есть несколько островков.

На юго-восточном берегу, у впадения Милковы, расположен оздоровительный лагерь.

Примечания 

Бассейн Малого Бачата
Гурьевский район Кемеровской области
Водохранилища Кемеровской области